Матейково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Матейково — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Украина 
 Матейково — посёлок в Жмеринском районе Винницкой области.